Ян Гендрик Оорт (нід. Jan Hendrik Oort) (28 квітня 1900, Франекер — 5 листопада 1992, Лейден) — нідерландський астроном.
 1691 Оорт (1691 Oort) — астероїд головного поясу.